La Companyia de Fosfats de Bucràa va ser creada el 1964 pel govern espanyol, amb participació de l'INI (Instituto Nacional de Industria) per l'explotació dels fosfats de Bu-Cra al Sàhara.

Sàhara Occidental